Rogelio Domínguez (1931–2004), futebolista argentino
 Rogelio Farías (1949), ex-futebolista chileno
 Rogelio Funes Mori (1991), futebolista argentino
 Estádio Rogelio Livieres, estádio de futebol paraguaio de Assunção.

Desambiguações de antropônimos